Квазігрупа (алгебра)
 Квазігрупа (соціологія)